Ringheim beschreibt:

 Ringheim, Ortsteil des Marktes Großostheim

Ringheim ist der Familienname folgender Personen:

 Arvid Ringheim (1880–1941), dänischer Schauspieler
 Gudrun Ringheim (1915–1971), dänische Schauspielerin
 Gunnar Ringheim (* 1953), norwegischer Autor und Journalist
 Jo Kogstad Ringheim (* 1991), norwegischer Radrennfahrer
 Lise Ringheim (1926–1994), dänische Schauspielerin
 Victor Ringsheim (1818–1902), schwedischer Baumeister und Architekt
 Viking Ringheim (1880–1954), dänischer Schauspieler

Siehe auch:
 Ringelheim 
 Ringsheim